XJ steht für:
 Jaguar XJ, Pkw-Modell des Automobilherstellers Jaguar
 Jeep Cherokee XJ, SUV-Modell des Automobilherstellers Jeep
 Yamaha XJ, Modellreihe des Motorradherstellers Yamaha
 Mesaba Airlines (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Thai AirAsia X (ICAO-Code), thailändische Fluggesellschaft
 Steinkjer in der Provinz Trøndelag, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung